Флор () — римский политический деятель второй половины IV века.

В 380—381 годах Флор занимал должность магистра оффиций на Востоке. В 381—383 годах он находился на посту префекта претория Востока.

Возможно, его дочерью была Пройекта, а сыном чиновник Эмилий Флор Патерн. Сестрой Флора была Эмилия Патерна Евномия.

Литература 
 

Чиновники Римской империи
Префекты претория эпохи домината
Магистры оффиций